Глухо́й альвеоля́рный сибиля́нт — один из согласных звуков. Обозначение в МФА меняется в зависимости от того, является этот звук переднеязычным или фрикативным не сибилянтом.
 Символ для альвеолярного сибилянта в МФА — s, в X-SAMPA — s. Символ МФА [s] обычно не используется для зубных и постальвеолярных звуков без диакритиков [s̪] и [s̠] соответственно.
 Символы для альвеолярного фрикативного не сибилянта в МФА разнообразны. Это может быть θ̠, ɹ̝̊ или [θ͇], если использовать альвеолярные диакритики из расширенного МФА.

Примеры

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фрикативные согласные
Альвеолярные согласные
Сибилянты